Pożegnanie z Afryką – powieść Karen Blixen wydana w 1937 r.
 Pożegnanie z Afryką – film amerykański z 1985 r. w reżyserii Sydneya Pollacka z Meryl Streep i Robertem Redfordem w rolach głównych, adaptacja powieści
 Pożegnanie z Afryką – polska franchisingowa sieć sklepów z kawą założona w 1992 r. w Krakowie